Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2009 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Double messieurs des Internationaux de France
Tennis masculin en 2009
Tennis en France en 2009
Tennis en mai 2009
Tennis en juin 2009